Luis Felipe de Braganza (Lisboa,  - Ib. ), príncipe real de Portugal y duque de Braganza desde la coronación de su padre Carlos de Braganza como rey de Portugal hasta su muerte en 1908, ocurrida durante el regicidio de Lisboa, sobrevivió a su padre unos 20 minutos pero al no existir la sucesión automática en Portugal (al igual que en Bélgica), no se le consideró rey.

Primeros años 
Nació en Lisboa el 21 de marzo de 1887 con el nombre de Luiz Filipe Maria Carlos Amélio Fernando Victor Manoel António Lourenço Miguel Rafael Gabriel Gonzaga Xavier Francisco de Assis Bento, siendo el hijo primogénito del entonces príncipe real Carlos de Braganza y su esposa, la princesa Amelia de Orleans. Al momento de nacer, siendo hijo del príncipe real, fue investido con los títulos de príncipe de Beira y duque de Barcelos.

Dos años después, tras la muerte de su abuelo el rey Luis I de Portugal, se convierte en príncipe real de Portugal junto con los títulos que este conllevaba, es decir, duque de Braganza, marqués de Vila Viçosa, conde de Arraiolos, de Ourém, de Barcelos y de Neiva, aunque no juró como tal hasta febrero de 1901.

Vida política 
El 13 de abril de 1906 tomó posesión de su puesto en el Consejo de Estado, como era su obligación en virtud del artículo 112 de la Carta Constitucional, que otorgaba este derecho al heredero al trono cuando cumplía 18 años de edad. En 1906 tuvo la regencia del reino entre el 11 y el 16 de marzo debido al viaje de su padre a Madrid.

Al año siguiente, y por primera vez para un príncipe portugués desde Juan VI, realizó un viaje oficial a las colonias, en este caso las africanas, visita que tuvo un gran impacto en su momento.

Muerte 

El 1 de febrero de 1908, estando la familia real de regreso a Lisboa desde el palacio de Vila Viçosa en la región de Alentejo, centro de Portugal, dos activistas republicanos, Alfredo Costa y Manuel Buiça, dispararon contra la familia. Buiça, un sargento del ejército y ex francotirador, dio los disparos mortales desde un rifle escondido bajo su abrigo largo. Carlos I murió en el acto, mientras que Luis Felipe, herido mortalmente, solo vivió durante veinte minutos más. La reina Amelia fue la única en salir ilesa, mientras que el príncipe Manuel fue herido en el brazo. Los dos responsables del regicidio fueron asesinados por la policía y guardaespaldas, que también mató a un espectador inocente en la confusión.

Varios días más tarde, su hermano, el príncipe Manuel, fue proclamado rey de Portugal como Manuel II, siendo el último de la Casa de Braganza Sajonia-Coburgo y Gotha. En cierto modo, los asesinatos precipitaron la revolución del 5 de octubre de 1910 que instauró la Primera República Portuguesa.

Contrariamente a lo que se piensa, y aunque pudo haberlo sido de facto, Luis Felipe nunca fue rey oficialmente, pese a que sobrevivió a su padre, al no contemplarse en la monarquía portuguesa la sucesión automática.

Títulos 
 21 de marzo de 1887 - 19 de octubre de 1889: Su Alteza Real el príncipe de Beira D. Luis Felipe, duque de Barcelos.
 19 de octubre de 1889 - 1 de febrero de 1908: Su Alteza Real el príncipe real D. Luis Felipe, duque de Braganza.

Distinciones honoríficas 
  Caballero gran cruz de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villa Vicosa ( Reino de Portugal, 1887).
  Caballero de la Orden del Toisón de Oro ( Reino de España, 1892).
  Caballero de la Orden de la Jarretera ( Reino Unido, 1902).

En la televisión

Ancestros

Notas

Referencias 

Reyes de Portugal
Regentes de Portugal
Casa de Braganza
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Asesinatos en Portugal
Nacidos en Lisboa
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Miembros de la Orden de la Jarretera
Duques de Braganza del siglo XIX
Duques de Braganza